Гвоздиковка — название населённых пунктов:

Украина 
 Гвоздиковка — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Гвоздиковка — село в Сновском районе Черниговской области.